St John’s Chapel – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 St John’s Chapel – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham